Ashbourne (Meath), in het Ierse graafschap Meath
 Ashbourne (Derbyshire), in het Engelse graafschap Derbyshire
 Ashbourne (Victoria), in de Australische staat Victoria
 Ashbourne (Zuid-Australië), in de Australische staat Zuid-Australië